Metro je slovo, které může znamenat:

 Metro – podzemní dráha
 Metro (desková hra) – moderní společenská desková hra
 Metro (deník) – celostátní deník šířený zdarma, který je k dostání ve všech velkých městech České republiky, původně se deník nejčastěji rozdával v pražském metru 
Metro (britský deník) – britský časopis vydávaný každý všední den, který vznikl roku 1999 
 Metro (film) – německo-britský hororový film z roku 2004 od režiséra Christophera Smitha natočený v podzemním prostředí
 Metro (dezert) – cukrářský výrobek
 Palác Metro – dům v Praze
 Divadlo Metro – divadlo v paláci Metro
 španělský a italský název pro jeden metr (měrná jednotka ze soustavy SI)
 Metro (návrhový jazyk) – uživatelské rozhraní společnosti Microsoft
 Metro 2033, Metro 2034 a Metro 2035  – knihy Dmitrije Gluchovského
 Metro (písmo)
 Metro AG – nadnárodní síť obchodních řetězců

Externí odkazy